Puchar Panamerykański w piłce siatkowej kobiet (ang. Pan-American Women's Volleyball Cup, fr. Coupe panaméricaine de volley-ball féminin) - siatkarski turniej organizowany corocznie od 2002 roku przez Konfederację Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej i Regionu Karaibów (NORCECA) oraz Pan American Volleyball Union (PVU). Od 2010 roku poza drużynami zrzeszonymi w NORCECA udział biorą także reprezentacje zrzeszone w CSV. 
Turniej jest kwalifikacją do  World Grand Prix.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

!
Piłka siatkowa kobiet